Mona Lisa - pintura de Leonardo Da Vinci.
Mona Lisa (filme) - um filme inglês , de 1986 , dirigido por Neil Jordan. 
Mona Lisa (canção) - uma canção da cantora norte americana Britney Spears em seu primeiro EP oficial.
Ou ainda:
O Sorriso de Mona Lisa
Lisa Mona Lisa

Desambiguação